Herr der Fliegen steht für:

eine mythologische Gestalt:
 Beelzebub, hebräisch für „Herr der Fliegen“, einen Götzen oder Dämon, Umschreibung für den Teufel
 Ba’al, nahöstliche Gottheit, als dessen Parodie der Beelzebub entstand

Literatur und Film
 Herr der Fliegen (), ein Roman von William Golding
 Herr der Fliegen (1963) und Herr der Fliegen (1990), zwei Verfilmungen des Romans